Лешко Земовитович (бл. 1300—1316) — королевич Польщі, князь Добжинський у 1312—1316 роках, разом зі своїми братами, за регентства їхньої матері королеви Анастасії Львівни.

Онук Короля Русі Льва І.
По батьківській і материнській лініях був нащадком великих князів Київських Володимира Святого та Ярослава Мудрого.

Біографія 
Точна дата народження невідома.
Народився бл. 1300 р.
Він був старшим сином князя Брест-Куявського Земовита Добжинського і принцеси Анастасії, доньки Короля Русі Льва I Даниловича.

Помер у юному віці, до 1316 року, ще за часів регентства своєї матері і правління його дядька короля Польщі Владислава I.

Походження 
Лешко Земовитович веде свій родовід, в тому числі, й від Великих князів Київських Романа Мстиславича, Ярослава Мудрого та Володимира Великого.

Джерела 
K. Jasiński: Rodowód Piastów małopolskich i kujawskich, Wydawnictwo Historyczne, Poznań — Wrocław 2001, pp. 172—173.
S. A. Sroka: Leszek, [in:] K. Ożóg, S. Szczur (ed.), Piastowie. Leksykon biograficzny, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1999, p. 243.

Князі Куявії
Куявські П'ясти
Князі добжинські